Kühberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kühberger (* 1974), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Christoph Kühberger (* 1975), österreichischer Historiker, Geschichts- und Politikdidaktiker
 Leo Kühberger (* 1975), österreichischer Historiker